Enrique Orozco se puede referir a:

Enrique de Orozco, militar y político español del siglo XIX.
Enrique Orozco Fajardo, cantaor flamenco español.